Adorján András (1944) magyar fuvolaművész
 Adorján András romániai magyar karmester, zeneszerző, zenetörténész
 Adorján András (1950) magyar sakknagymester, olimpiai bajnok
--